Erie Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Erie Lake (Alaska), in der Valdez-Cordova Census Area
 Erie Lake (Colorado), im Boulder County
 Erie Lake (Florida), im Lake County
 Erie Lake (Minnesota), im Clearwater County

Siehe auch:
 Lake Erie